Eddig a Brit Királyi Haditengerészet hat hajója kapta a HMS Leander nevet, Leandrosz a görög hős tiszteletére:

Az első Leander egy 50 ágyús hajó volt, mely részt vett a Nílusi csatában. A hajót a franciák elfoglalták, de később az oroszok visszafoglalták, majd visszaadták a briteknek.
A második Leander egy 60 ágyús fregatt volt, amely az 1812-es brit–amerikai háborúban elfoglalta az USS Rattlesnake nevű hajót.
A harmadik Leander egy 50 ágyús hajó volt, mely részt vett a Krími háborúban.
A negyedik Leander egy 1872-ben vízrebocsátott, Leander osztályú védett cirkáló volt.
Az ötödik Leander egy Leander osztályú könnyűcirkáló volt, melyet 1937-ben az Új-zélandi Királyi Haditengerészetnek adtak. A hajó a második világháború során több hajót elsüllyesztett, például az olasz Ramb I segédcirkálót, vagy a japán, Jintsu nevű cirkálót.
A hatodik Leander egy Leander osztályú fregatt.